Reddy peut faire référence à :
  Les Reddis ou Reddy sont un peuple aborigène de l'Inde.

Patronyme 

 Francis Reddy (né en 1958), acteur québécois ;
 Helen Reddy (1941-2020), actrice et chanteuse australo-américaine ;
 Jai Ram Reddy (1937-2022), homme politique puis juge fidjien ;
 Komatireddy Venkat Reddy (1965-), homme politique indien ;
 Manjula Reddy (1965-), généticienne indienne des bactéries ;
 Neelam Sanjiva Reddy (1913-1996), homme politique indien , président de l'Inde (1977-1982)) ;
 Prathap C. Reddy (1933-), cardiologue et entrepreneur indien ;
 Raj Reddy (1937-), chercheur en informatique indien ;
 Ramalinga Reddy (né en 1953), homme politique indien ;
 Sameera Reddy (1980-), actrice indienne.

Homonymie de patronyme indien